Анри Грегуар: Грегуар, Анри (1750 — 1831) — деятель Великой французской революции.
 Грегуар, Анри (1881 — 1964) — бельгийский византинист.